Dejan Ljubicic (Wenen, 8 oktober 1997) is een Oostenrijks voetballer, die doorgaans speelt als defensieve middenvelder. Ljubicic maakt sinds 2017 deel uit van het eerste elftal van Rapid Wien.

Clubcarrière 
Ljubicic is een jeugdspeler van Rapid Wien. In het begin van seizoen 2017/18 werd hij verhuurd aan SC Wiener Neustadt. Amper twee maanden later keerde hij al terug en kwam terecht in het eerste elftal van Rapid Wien. Op 26 augustus 2017 maakte hij zijn debuut in de Bundesliga. In de met 1–0 gewonnen wedstrijd tegen LASK mocht hij de wedstrijd starten en werd Ljubicic vervangen door Stephan Auer omdat hij dreigde een tweede gele kaart te ontvangen. De daaropvolgende speeldag wist Ljubicic zijn eerste goal te maken voor Rapid Wien. In de uitwedstrijd tegen Red Bull Salzburg maakte hij in de zestigste minuut de openingstreffer in een wedstrijd die uiteindelijk op een 2–2 gelijkspel zou eindigen. Op 9 augustus 2018 maakte hij zijn Europees debuut in de kwalificatiewedstrijd Europa League op het terrein van Slovan Bratislava. De wedstrijd werd met 2–1 verloren. Op 13 december 2018 maakte hij zijn eerste Europese doelpunt in de met 1–0 gewonnen groepswedstrijd tegen Rangers FC.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 1 september 2020.

Interlandcarrière 
Ljubicic is een voormalig Oostenrijks jeugdinternational.

Referenties 

Oostenrijks voetballer